Márcio Torres (Belo Horizonte, ) é um tenista profissional brasileiro, que joga preferencialmente em duplas.

Trajetória 
Formou-se nos Estados Unidos, e jogou tênis universitário neste país. Depois disso, se profissionalizou no tênis e, desde então, disputa torneios na maioria de nível Future e Challenger. Atualmente está na melhor forma da carreira e é um dos cinco principais tenistas de duplas do país, atrás apenas dos mineiros Bruno Soares, Marcelo Melo e André Sá e do gaúcho André Ghem.

Márcio Torres foi aprovado na Universidade da ATP, ao lado de vários tenistas e do compatriota Marcelo Melo.

Hoje é empresário e Gerencia a Carreira de vários esportista, dentre eles, Bruno Soares, Thiago Monteiro, Nelsinho Piquet, Teliana Pereira, os irmão Bryan do Tênis, dentre outros.

Em Belo Horizonte é parceiro da empresa Papyrus Contabilidade Ltda, que gerencia a sua empresa e as declarações de imposto de renda de alguns dos seus clientes.

Ranking 
 Atual ranking de simples: 1285°
 Maior ranking de simples: 712° (20 de agosto de 2007)
 Atual ranking de duplas: 251°
 Maior ranking de duplas: 132° (14 de abril de 2008)

Triunfos 
 2004 - Future 1 de Caracas, na Venezuela, com Jean-Julien Rojer, das Antilhas Holandesas
 2004 - Future 3 de Caracas, na Venezuela, com Nicholas Monroe, dos Estados Unidos
 2004 - Future de Cuba, com Jean-Julien Rojer, das Antilhas Holandesas
 2005 - Future da Cidade da Guatemala, na Guatemala, com Jean-Julien Rojer, das Antilhas Holandesas
 2005 - Future de Agadir, no Marrocos, com Tres Davis, dos Estados Unidos
 2005 - Future de Caracas, na Venezuela, com Marcelo Melo, do Brasil
 2006 - Future 11 do Brasil, com Alejandro Fabbri, da Argentina
 2007 - Challenger de Cuenca, no Equador, com Thomas Bellucci, do Brasil
 2007 - Challenger de Sassuolo, na Itália, com Giorgio Galimberti, da Itália

Ver também 
 Lista de tenistas do Brasil

Naturais de Belo Horizonte
Tenistas de Minas Gerais